Фамилија Салазар има више значења:

 Фамилија Салазар, Ехидо Сонора 2 Парсела Сетента и Синко (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Салазар, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику